Bedford Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bedford Park (ort i Australien, South Australia), Onkaparinga,

Storbritannien

 Bedford Park, London – ett distrikt i London

USA 

 Bedford Park (ort i USA, Illinois), Cook County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar